Дми́трий Дми́триевич Ше́пелев (1771—1841) — генерал-лейтенант русской императорской армии из дворянского рода Шепелевых.

Биография 
Уже в 1782 году был записан на службу в лейб-гвардии Преображенский полк в звании сержанта. В 1792 году произведён в прапорщики, в 1793 году начал службу в Мариупольском легкоконном полку в звании секунд-майора. В 1794 году участвовал в подавлении восстания Костюшко. 26 ноября 1795 года получил орден Св. Георгия 4-го класса  Получил контузию в правую руку осколком бомбы и ранение картечью в плечо во время штурма Праги, когда командовал батальоном Низовского пехотного полка. В 1796 году во время Персидской кампании возглавлял эскадрон. В 1799 году участвовал в походе русских войск в Швейцарию. 8 июля 1799 года был повышен в звании до полковника.

29 октября 1800 года занял должность шефа Владимирского драгунского полка, 22 января 1801 года перешёл в Грузинский гусарский полк, который возглавил 20 февраля того же года. 13 апреля 1801 года стал флигель-адъютантом и снова получил это же звание 23 апреля 1802 года, что было связано с рефомированием возглавляемого им полка. В 1805 году, когда началась кампания против французов, занял должность бригад-майора в корпусе генерала Буксгевдена. Сражался под Аустерлицем. В 1806 году участвовал в формировании Гродненского гусарского полка, получив назначение его шефом 23 июня того же года.

В 1807 году участвовал в сражении с французской армией при Гутштадте. 22 августа 1807 года за преследование противника через реку Пассаргу получил орден Св. Георгия 3-го класса № 170  Позже принимал участие в битвах при Гейльсберге и Фридланде. 24 мая 1807 года получил звание генерал-майора. Участвовал в Русско-шведской войне. В 1810 году был отправлен в отставку, но 5 июля 1812 года вернулся к службе.

Во время отхода русских войск от Бородина к Тарутину возглавлял гвардейскую кавалерийскую бригаду (лейб-гвардии Конный и Кавалергардский полки), участвовал в сражениях под Малоярославцем и Красным.

В декабре 1812 года получил назначение командиром авангарда в армии генерала Петра Витгенштейна. 1 января 1813 года ему за участие во взятии Кенигсберга было присвоено звание генерал-лейтенанта. Впоследствии он продолжал преследовать противника до Вислы, участвовал в ряде сражений. В 1813 году участвовал в заграничном походе русской армии, в том числе в осаде Гамбурга, впоследствии занимался переформированием войск в Шлезвиг-Гольштейне. В 1815 году получил назначение командиром 2-й гусарской дивизии. 2 апреля 1816 года вышел в отставку с военной службы по состоянию здоровья с правом ношения мундира. 25 июня 1826 года был вновь зачислен на службу в кавалерию, но уже 20 января 1830 года вновь ушёл в отставку.

Семья 

Д. Д. Шепелев был женат (с 1807) на Дарье Ивановне Баташе́вой (1793—1818), наследнице знаменитых купцов и миллионщиков Баташе́вых. Приданое, которое дал своей любимой внучке Иван Родионович Баташе́в, не имело себе равных в России. Оно включало большой дворец на Яузской улице (1796—1804), впоследствии приспособленный для размещения Яузской больницы. В 1812 году именно этот дом был выбран Иоахимом Мюратом для своей штаб-квартиры. После ухода французов из Москвы дом-дворец на Швивой горке был отделан заново с соответствующей роскошью — затрачено более 300 тысяч рублей. На время коронации Николая I дворец был нанят за 65 тыс. рублей для герцога Девонширского, английского посла.

Дмитрий Дмитриевич не отличался рачительством, а, напротив, большим хлебосольством и оригинальностью, он устраивал роскошные приёмы, давал так называемые «маленькие обеды», о которых говорила вся Москва. Не мудрено, что приданое было быстро растрачено. После смерти Ивана Родионовича к Шепелевым перешло и баташевское имение в Выксе, и Выксунские металлургические заводы. При Д. Д. Шепелеве на заводах были установлены паровые двигатели.
Дети
 Елизавета (1812—1839) — супруга (с 25.05.1833) генерала Ивана Павловича Кутайсова (1803—1871), сына П. И. Кутайсова и Прасковьи Петровны Лопухиной, внука Ивана Павловича Кутайсова.
 Неонила (27.10.1836—8.10.1855)
 Анна (02.02.1813 — 1861) — супруга (с 1834) князя Льва Григорьевича Голицына (04.09.1804 — 02.01.1871), поручика, писателя, композитора, сына Г. С. Голицына.
 Лев (30.01.1841— май 1918)
 Екатерина (1845), умерла в младенчестве.
 Елена (11.10.1845—1920)
 Иван (18.02.1814 — 21.10.1865), скончался холостым. После смерти отца продолжил модернизацию Выксунских металлургических заводов: при нём был внедрён прогрессивный метод плавки металла — пудлинговый, вместо устаревшего — кричного. Однако в 1862 году заводы были объявлены банкротами.
 Николай (26.07.1818 — 21.06.1872), скончался холостым.

Вся семья, с мужьями, похоронены в фамильном склепе в Христо-Рождественской церкви города Выкса В нише памятника графини Елизаветы Дмитриевны Кутайсовой три образа работы Скотти.

Семья Шепелевых, Кутайсовых в том числе поддерживала деятелей искусства. Благодаря им расцвели таланты художника М. И. Скотти, архитектора А. М. Горностаева, матери актрисы Пелагеи Стрепетовой.

Примечания

Литература 
  А. Н. Баташев. — БАТАШ. — М.: Магистериум, 2001.ISBN 5-85374-008-3, ББК 84 (2Рос=Рус)
 Арсентьев Н. М., Дубодел А. М. Отечеству служить обязаны… — С-Пб.: Наука, 2000. (ISBN 5-7131-0053-7)

Дмитрий
Российские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Кавалеры ордена Святого Георгия III класса
Кавалеры ордена Святого Георгия IV класса
Кавалеры золотого оружия «За храбрость»
Участники войны против польских повстанцев 1794 года
Участники Кавказской войны
Участники Русско-шведской войны 1808—1809
Генерал-лейтенанты (Российская империя)